Ойбек — многозначный термин.

Люди 
Ойбек — узбекское имя.

География 
Ойбек — бывший Фрунзенский район Ферганы.